Dinamo (stacja metra w Jekaterynburgu)
 Dinamo (stacja metra w Moskwie)